Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Billie Jean King 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Kerry Melville (quarti di finale)

 Billie Jean King (finale)
Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Boston 1973